* Дос — населённый пункт в Казахстане

См. также
 DOS (значения)
 ДОС
